Homeparty er det femte album i rækken med den danske rock-/popsanger Nikolaj Christensen fra Nikolaj & Piloterne og udkom i april 1999.

Spor

Referencer 

Popalbum fra Danmark
Rockalbum fra Danmark
Album fra 1999